Pietro Ferrero (1892-1922), sindacalista anarchico, vittima del fascismo
Pietro Ferrero (1898-1949), imprenditore italiano, fondatore della Ferrero
Pietro Ferrero (1963-2011), imprenditore italiano, nipote dell'omonimo Pietro